Die Abkürzung FZB steht für:

 Forschungszentrum Borstel, ein Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften
 Funkzugbeeinflussung, ein Prinzip der Eisenbahn-Verkehrssteuerung
 eine umgangssprachliche Bezeichnung der Feuerzangenbowle

FZB